Tschechowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschechowo (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Tschechowo (Kaliningrad), ländliche Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Uderwangen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Tschechowo, untergegangener Ort im Stadtkreis Baltijsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Godnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Tschechowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Tschechowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Tschechow (Begriffsklärungsseite)